Чемпіонат Сан-Марино з футболу 1994—1995 — 10-й сезон чемпіонату Сан-Марино з футболу. 2 клуби-аутсайдери вибували до Серії А2. Найкращі чотири клуби з Серії А1 та найкращий клуб із Серії А2 брали участь у плей-оф для визначення чемпіона, яким став «Тре Фйорі».

Учасники 

У чемпіонаті брали участь 10 команд.

Турнірна таблиця

Плей-оф 
У плей-оф брали участь найкращі клуби з Серії А1 та Серії А2. Команда, яка програла двічі, вибуває.

Перший раунд

Другий раунд

Третій раунд

Півфінал

Фінал

Посилання 
 Чемпіонату Сан-Марино 1994—1995 на RSSSF 
 Офіційний сайт чемпіонату Сан-Марино 

1994–1995
Сан-Марино
Сан-Марино